Cherry Creek puede referirse a:

En Nueva York
 Cherry Creek, pueblo;
 Cherry Creek, villa;

Otros lugares
 Cherry Creek, un barrio en Ohio;
 Cherry Creek, un barrio en Colorado;
 Cherry Creek, un área no incorporada en Dakota del Sur;
 Cherry Creek, municipio en Nebraska;
 Cherry Creek, un área no incorporada en Nevada